La survivance est une période de l'histoire canadienne-française qui s'étend de 1840 à 1920. 
 La survivance est un droit ou la faculté de succéder à une personne dans sa charge après sa mort.
 Survivance (Just Before Dawn) est un film américain réalisé par Jeff Lieberman en 1981.
 Survivance (Wounded) est un film canadien réalisé par  en 1997.
 L'hypothèse de la survivance, la vie après la mort.
 Survivance est une société de production de cinéma française.